Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес були чинними чемпіонками і успішно захистили свій титул, перемігши у фіналі Лізу Реймонд і Ренне Стаббс з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA)

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
Тур WTA 2002
2002 у тенісі